Eustaci d'Epifania (retòric), retòric i historiador grec.
 Eustaci d'Antioquia, bisbe d'Antioquia però nascut a Side.
 Eustaci de Beirut, bisbe de Beritos o Beirut del .
 Eustaci de Capadòcia, filòsof neoplatònic grec.
 Eustaci d'Epifania, bisbe d'Epifania del .
 Eustaci (escriptor), escriptor o novel·lista eròtic romà d'Orient.
 Eustaci de Sebaste, bisbe de Sebaste a Armènia fundador de la secta dels macedonians.
 Eustaci de Tessalònica, arquebisbe de Tessalònica.
 Eustaci, traductor.
 Eustaci (jurista), jurista romà d'Orient.
 Eustaci (metge), metge grec.